

Dynaste 

 Jacques de Chabannes, seigneur de Charlus (1398-1453),  militaire français.

Patronyme 

 Charles-Eugène de Lévis-Charlus (1669-1734), militaire français.

Pseudonyme 

 Charlus (1860-1951), chanteur français.

Personnage de fiction 

 Palamède de Guermantes, baron de Charlus, personnage de l’œuvre de Marcel Proust.

Autres 
 Château Croûte-Charlus, vin de Bordeaux.
